I Zaraza sono una band sperimentale industrial doom death metal proveniente da Montréal, Canada, dove si sono formati nel 1993.

Biografia

Formatisi a Montreal all'inizio del 1993, i Zaraza sono nati da un incontro tra il neo-immigrato polacco Jacek (The DoomHammer) e un artista locale Grzegorz Haus ov Doom. La band è sorta come un progetto che integrava gli estremi del doom e death metal con la musica industriale. All'inizio doveva essere orientata verso il grindcore, ma subito i membri dettero un'impronta doom, combinata con un tocco sinfonico industriale.

Data la grande presenza di musica registrata ed effetti sonori nelle canzoni dei Zaraza, la band effettua pochi concerti. La sua apparizione più famosa è quella all'edizione speciale del Late Night Atrocity Exhibition, uno show industriale di Montreal, in occasione del quindicesimo anniversario del primo concerto della band Laibach, che i Zaraza ammirano. Suonarono quindi quattro cover: "Vier Personen", "Leben Tod", "Krvava Gruda Plodna Zemlja" e "Nova Akropola".

Dopo aver prodotto la prima demo Life Is Death Postponed nel 1995, ricevuta molto bene dagli appassionati del genere, i Zaraza hanno pubblicato il loro primo album Slavic Blasphemy sotto la casa discografica di Ottawa Musicus Phycus. Quest'album è uscito nel 1997 ed ha raccolto un gran numero di recensioni positive, entrando a far parte della Top 10 del 1998 della webzine Chronicles of Chaos di Gino Filicetti.

Nel 1999 la band ha registrato il secondo album No Paradise To Lose, che doveva comprendere un EP bonus con tre cover dei Laibach. La mancanza di soddisfazione però con la qualità del suono e del mixing ha fatto postporre l'uscita del CD. Il disgusto ha portato la band ad un silenzio fino al 2002.
Lo stesso anno la band ha suonato il suo primo ed ultimo vero concerto, aprendo quello di Knurl e Merzbow.

Nel 2002, la band ha registrato da principio tutte le tracce di No Paradise To Lose, e il 18 novembre 2003 è stato presentato l'album, comprendente 50 minuti di musica sperimentale industrial doom death metal. Le prime 50 copie contenevano inoltre un singolo di 4 cover dei Laibach, intitolato "Montrealska Akropola - A Tribute to Laibach".

Formazione
 Jacek (The DoomHammer)
 Grzegorz Haus ov Doom

Discografia
 Life is Death Postponed - 1995, demo
 Slavic Blasphemy - 1997
 No Paradise To Lose - 2003
 Montrealska Akropola - A Tribute to Laibach - 2003, singolo
 Life is Death Postponed - 2004, riprodotto con bonus tracks
 Spasms of Rebirth - 2017

Collegamenti esterni